obwodnica autostradowa Mińska Mazowieckiego – fragment autostrady A2
 zachodnia obwodnica Mińska Mazowieckiego – obwodnica będąca fragmentem drogi krajowej nr 50